Santuario della Madonna dei Miracoli ad Alcamo
Santuario della Madonna dei Miracoli a Casalbordino
Santuario della Madonna dei Miracoli a Motta di Livenza
Santuario della Madonna dei Miracoli a Saronno

Pagine correlate
Chiesa di Santa Maria dei Miracoli
Santuario di Santa Maria dei Miracoli
Santuario della Madonna del Miracolo – altro nome della basilica di Sant'Andrea delle Fratte a Roma